

Cinema 
 Alice (Alice ou la dernière fugue) – film del 1977 diretto da Claude Chabrol
 Alice (Alicja) – film del 1982 diretto da Jacek Bromski e Jerzy Gruza
 Alice – film del 1984 diretto da Alberto Salvá
 Alice (Neco z Alenky) – film del 1988 diretto da Jan Švankmajer
 Alice (Alice) – film del 1990 diretto da Woody Allen
 A.LI.CE – lungometraggio del 1999 diretto da Kenichi Maejima
 Alice – mediometraggio del 2002 diretto da Sylvie Ballyot
 Alice – film del 2005 diretto da Marco Martins
 Alice – film del 2010 diretto da Oreste Crisostomi
 Alice – film del 2019 diretto da Josephine Mackerras
 Alice – film del 2022 diretto da Krystin Ver Linden

Geografia 
Australia
 Alice Springs – città del Territorio del Nord

Grecia
 Alice – antico centro dell'Argolide

Italia
 Alice Bel Colle (AL)
 Alice Castello (VC)
 Alice Superiore (TO)
 Punta Alice – punta della costa nel comune di Cirò Marina (KR)

Stati Uniti d'America
 Alice – città del Dakota del Nord
 Alice – città del Texas

Sudafrica
 Alice – città del Sudafrica

Informatica 
 Alice – linguaggio di programmazione funzionale
 Alice – marchio di servizi di connettività Internet inizialmente offerto Telecom Italia
 Alice Messenger – client di messaggeria istantanea offerto da Telecom Italia

Musica 
 Alice – cantautrice italiana
 Alice – album di Alice
 Alice – gruppo musicale sudcoreano precedentemente conosciuto come Elris
 Alice – brano musicale di Francesco De Gregori
 Alice – singolo di Francesco De Gregori e Luciano Ligabue, pubblicato nel 2014
 Alice – EP dei The Sisters of Mercy del 1983
 Alice – brano musicale di Moby
 Alice – album di Tom Waits
 Alice – album dei Perigeo Special
 Alice – brano musicale degli Studio 3
 Alice – brano musicale dei D
 Alice – brano musicale di Avril Lavigne
 Alice (Elis) – brano musicale di Virginio

Personaggi 
 Alice – una delle nereidi, una ninfa
 Alice – personaggio letterario creato da Lewis Carroll, successivamente riproposto in ambito cinematografico e televisivo
 Alice – personaggio immaginario protagonista della serie cinematografica Resident Evil
 Alice – personaggio immaginario usato in ambiti come la fisica e la crittografia
 Alice – personaggio della serie Pokémon
 Alice – personaggio dei fumetti disegnato da Silvia Ziche
 Alice Cullen – personaggio della saga di Twilight creata da Stephenie Meyer
 Alice Gehabich – personaggio di Bakugan - Battle Brawlers e Bakugan Battle Brawlers: New Vestronia

Sigle 
 A Large Ion Collider Experiment – esperimento di fisica con il collider LHC presso il CERN
 All-purpose Lightweight Individual Carrying Equipment – tipo di equipaggiamento militare
 Archivio Libri Italiani su Calcolatore Elettronico – banca dati dei libri in lingua italiana

Televisione 
 Alice – canale televisivo italiano interamente dedicato alla cucina
 Alice – film TV del 1946 diretto da George More O'Ferrall
 Alice – film TV del 1965 diretto da Gareth Davies
 Alice – serie TV statunitense del 1976-1985
 Alice – film TV del 2007 diretto da Sandy Tung con Lucas Grabeel e Perry Luke
 Alice – miniserie televisiva del 2009 diretta da Nick Willing
 Alice – episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager
 Alice – drama coreano del 2020 diretto da Baek Soo-chan

Videogiochi 
 American McGee's Alice – videogioco della Electronic Arts
 Alice: Madness Returns – videogioco della Spicy Horse, seguito di American McGee's Alice

Altro 
 Alice – nome proprio di persona femminile
 291 Alice – asteroide scoperto nel 1890
 ALICE – tipo di propellente per razzi
 Alice – pesce marino, anche noto come acciuga
 Alice – dipinto di Amedeo Modigliani realizzato nel 1915
 Edizioni Alice – casa editrice svizzera in lingua italiana
 Radio Alice – emittente radiofonica bolognese attiva negli anni settanta

Altri progetti